Lovas Antal (1872–1930) újságíró
 Lovas Antal (1884–?) atléta, futó, olimpikon
 Lovas Antal (1938) kémikus
 Lovas Antal (1946–2019) építőmérnök, egyetemi tanár
hasonló nevűek
 Lovas Ambó Antal (1902–1982) ciszterci szerzetes
 Lovas Kiss Antal (1964) etnográfus, egyetemi docens, grafikus